En Kappe kan være
 Kappe - en beklædningsgenstand
 Kappe (mål) - et gammelt svensk rummål
 Kappe (geologi) - et lag i et planetlegeme beliggende mellem kernen og skorpen
 Jordens kappe, et lag i Jordens indre.